

Personnalités 

 Arnaud Fraiteur (1924-1943), résistant belge, exécuté à 19 ans ;
 Béatrice Fraiteur (née en 1956), femme politique belge ;
 Raoul de Fraiteur (1895-1984), général et ministre belge.